Het wereldkampioenschap superbike van Barcelona 2021 was de negende ronde van het wereldkampioenschap superbike en de achtste ronde van het wereldkampioenschap Supersport 2021. De races werden verreden op 18 en 19 september 2021 op het Circuit de Barcelona-Catalunya nabij Montmeló, Spanje.

Superbike

Race 1

Superpole
De race, die gepland stond over een afstand van 10 ronden, werd na 3 ronden afgebroken vanwege crashes van Lucas Mahias en Chaz Davies. De race werd later herstart over een lengte van 5 ronden.

Race 2
De race, die gepland stond over een afstand van 20 ronden, werd na 1 ronde afgebroken vanwege een crash tussen Tom Sykes en Lucas Mahias. De race werd later herstart over een lengte van 19 ronden.

Supersport

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2021
Barcelona